Кубок ісландської ліги 2012 — 17-й розіграш, у якому брали участь команди Урвалсдейлда і Першого дивізіону Ісландії. Змагання складалося з двох етапів. Спочатку команди були розділені на три групи по 8 команд, потім кращі команди пройшли до плей-оф, де і визначили переможця. Титул вп'яте у своїй історії здобув КР.

Календар

Груповий етап 
Матчі пройшли з 16 лютого до 15 квітня 2012 року.

Група А 

Результати

Група В 

Результати

Група С 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|18 квітня 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|19 квітня 2012

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|23 квітня 2012

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок ісландської ліги на futbol24  

2012
2012 у футболі